Ямайка разделена на четырнадцать приходов (округов, ), которые располагаются в трёх исторических графствах, которые, в свою очередь, официально не выделены:

Примечания